Моя родословная:

 «Моя родословная» — телепрограмма Первого канала.
 «Моя родословная» — мультимедийный проект Первого канала.

См. также 
 Родословная (значения)